Studentsångarna kan syfta på:

Linköpings Studentsångare
Lunds Studentsångförening
Stockholms Studentsångarförbund